Кучюкай (от  «кучёс» — сочельник; ) — традиционное литовское рождественское блюдо. Это небольшие, хрустящие, слегка подслащённые маленькие булочки или печенье, приготовленные из дрожжевого теста с маком. Может быть подано в сухом виде, но чаще — размоченным в маковом молоке или с клюквенным киселем.

Имеет языческое происхождение, как символ почитания предков.

История  
Кучюкай – это блюдо, которое когда-то готовили из разных зерен и ели с медом и маком. В честь этого блюда литовцы назвали самый короткий день в году и самую длинную ночь, поэтому его назвали Kūčios (рус. Сочельник). Слово «Kūčia» происходит от древнегреческого слова «kokka» — камень, зерно, семя. Но ученые считают, что это слово пришло в Литву от славян.

В канун Рождества люди оставляли одно место за столом для всех духов/душ, которые так или иначе связаны с ними или важны для семьи. Раньше блюдо сначала давали умершим, кладя еду в пустую тарелку на место, оставленное для них, и давая минуту молчания, чтобы духи вернулись на один вечер, посидели со своей семьей и поели ужин в канун Рождества, и сразу после этого все остальные тоже могут приступить к еде. А иногда его оставляют на ночь, чтобы духи могли насладиться едой ночью. Некоторые литовские семьи до сих пор следуют этой традиции каждый год в канун Рождества. 

Старинное блюдо кучюкай готовили из пшеницы, бобов, гороха, ячменя, мака и заправляли медом. В Аукштайтии какое-то время Kūčia называли кашу из грубой ячменной крупы, которую ели с маком и подслащенной мёдом водой . В Паневежисе в начале ХХ века, Kūčia была сделана из смеси пшеницы и гороха, приправленной водой, подслащенной маком и медом. Общим признаком различных вариантов для Рождества было то, что блюдо готовили из цельных или слегка измельченных злаков, круп и сдабривали мёдом, маком или коноплей. После Первой мировой войны в Литве начали печь маленькие булочки с маком, которые называли Кучюкай. В Дзукии пекли лепешки, которые позже разламывали в кругу семьи и замачивали в маковом молоке . В Сувалкии булочки были крупнее, чем сейчас, и удлиненными.
Изделие из муки из мелкой круглой пшеницы и дрожжей сравнительно недавно получило общее название кучюкай (рождественские печенья) . Это блюдо стало особенно популярным после восстановления независимости, когда снова стали отмечать рождественские торжества. Произошло это скорее всего из-за того, что рождественское печенье получили широкое распространение и популярность по всей стране благодаря своей привлекательной форме и вкусу.
Кучюкай  также можно использовать для игр , догадок, заклинаний и подарков в волшебную ночь в канун Рождества. Согласно старинным обычаям, хозяйки должны печь кучюкай в канун Рождества .

Приготовление  
Кое-где кучюкай пекли не только из пшеницы, но и из ячменной или гречневой муки. Необходимо протереть дрожжи с сахаром, немного нагреть воду и добавить дрожжи и немного муки. Перемешать, посыпать слоем муки и поставить в теплое место для подъема. Когда тесто поднимется, добавить еще немного муки, масла, мака, соли и месить, пока тесто не станет эластичным, перестанет липнуть к рукам. Замешанное тесто поставить в теплое место на 50-60 минут для подъема. Поднявшееся тесто хорошо вымесить и скатать тонкие рулетики. Разрезать их на кусочки и посыпать формочки мукой. Выпекать 6-8 минут в разогретой до 180 °C (356 °F) духовке, пока они не подрумянятся .

Иногда рождественские печенья, особенно в Сувалкии, пекут в рулетиках, а после выпечки разламывают на маленькие кусочки. Рождественские куличи в Сувалкии немного больше, чем Аукштайтии или Жемайтии. В конце XIX - начале XX вв. кучюкай пекли в тесте – в углублениях или в глиняных горшочках, позже в формочках.

Название 
В разных регионах страны блюдо называют по-разному, насчитывается около 25 различных названий рождественского торта, таких как: prėskučiai, prėskieniai, šližikai (šlyžikai, sližikai), skrebučiai, riešutėliai, barškučiai, kleckai (kleckučiai, kleckiukai), parpeliai (parpeliukai), buldikai, galkutės, kalėdukai, pyragiukai (мини пирожки), balbolikai, bambolikai, pulkeliai, kukuliai, propuliai, paršeliukai (рус. поросенок).

Значение  
Значение кучюкай во время праздников не менее важно, чем сам хлеб, которому литовцы поклонялись с древних времен. Кучукай имеет старинное символическое значение, сохранившееся с языческих времен: в древности во время зимнего солнцестояния предкам приносили в жертву буханку хлеба. Позже, это жертвоприношение хлеба было заменено символическим поеданием кучюкая. Можно сказать, что кучюкай – это церемониальный хлеб для кормления духов – vėlės. Они как аналог настоящего хлеба. Не зря кучукай называют хлебом духов и хлебом Тайной вечери, символ любви. Это традиционное литовское блюдо оставляют на столе на ночь, чтобы отведали близкие, лежащие на вечном упокоении.

См. также 

 Рождественские блюда
 Литовская кухня

Примечания

Литература 
 Lietuviškų Kūčių tradicijų istorija: iš kur atsirado kūčiukai?
 Juozas Kudirka. Kūčių stalas — Vilnius, 1989 —  64 с.

Литовская кухня
Рождественская выпечка